Кадай — тип лодки из папируса, которые используются на озере Чад
 Кадай — фамилия
 Кадай — одна из ветвей тай-кадайских языков
 Кадай — народы, говорящие на кадайских языках

См. также 
 Кадаи — один из языков в Индонезии центрально-молуккской ветви центрально-малайско-полинезийских языков